Ален I () — ім'я середньовічних правителів. Відомі носії:
 Ален I Великий — король Бретані у 888—907 роках
 Ален I Крива Борода — герцог Бретані у 937—952 роках